Screamers - Urla dallo spazio (Screamers), film di fantascienza del 1995 di Christian Duguay
 Screamers 2 - L'evoluzione (Screamers: The Hunting), film di fantascienza del 2009 di Sheldon Wilson
 Screamers, film documentario del 2006
 The Screamers, un gruppo musicale techno-punk della fine degli anni settanta con base a Los Angeles